Петришин Андрій Михайлович (нар. 28 січня 1978 Львів, Українська РСР) — український громадський діяч у галузі боротьби з корупцією, голова правління громадської організації «Народне антикорупційне бюро», юрист, адвокат, правозахисник.

Життєпис

Освіта 
Вища юридична та вища педагогічна, 

 у 2000 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури (фізичне виховання, присвоєно кваліфікація: викладач фізичного виховання і спорту);
 у 2006 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка,(правознавство, кваліфікація: юрист);

Трудова діяльність 
 2000 рік – Викладач фізичної культури і спорту у загальноосвітній середній школі №95 м.Львова;
 2009 рік – Фізична особа – підприємець;
 2011 рік – Юрист ОО Редемптористи (Українська Греко-Католицька Церква) з питань повернення вилученого радянським окупаційним режимом церковного майна);
 2012 рік – науковий співробітник університету «Львівський Ставропігіон»;
 з 2006 року по 2015 рік – Керівник юридичного відділу, заступник голови ОГО «Громадянський Рух Львівщини»;
 2015 рік – Директор адвокатського бюро ;
 2016 рік – Засновник юридичної компанії "Петришин та Партнери";
 2018 рік – Керівник Громадської Організації «Народне антикорупційне Бюро»;

 2019 рік – адвокат у Раді адвокатів Львівської області;
 2022 рік – служба за контрактом у добровольчому формуванні територіальної громади м.Львова.

Громадська діяльність 
2001  р. Затримання групи осіб (зловмисників), які займалися виготовленням та збутом підроблених грошових знаків;
2003  р. Займався благодійною діяльністю, допомагав дитячим сиротинцям;
2006  р. Займався реалізацією програм по безоплатному наданні юридичних послуг та захисту, інвалідам та людям похилого віку;
2010  р. Захищав приватну власність громадян від незаконного, примусового вилучення майна (землі, будинків) зі сторони влади під час Євро-2012;
2011  р. Брав активну участь та юридичний супровід в період Чорнобильських всеукраїнських акцій протесту;
2011  р. Здійснював юридичний супровід потерпілих у відомій кримінальній справі Андрія Слюсарчука - так званого "Доктора Пі";
2012  р. Брав активну участь та юридичний супровід в питаннях захисту лісів, мисливських угідь Львівщини від спроб захоплення олігархічними групами;
2013  р. Брав участь у Майдані, входив до юридичного центру, який здійснював юридичний супровід осіб, які постраждали під час подій на Майдані;
2014  р. Телеведучий - модератор на телеканалі ZIK, телепроект «Люстрація» ;
2015  р. Здійснював юридичний супровід учасників АТО в питаннях забезпечення їхніх прав ;
2015  р. Був кандидатом на конкурсі на посаду директора НАБУ за підтримки громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації;
2019  р. Реалізовував проекти ГО «Народне антикорупційне Бюро (інформував населення про виявлені корупційні прояви через засоби масової інформації);
2020 р. Здійснював юридичний супровід в питанні недопущення будівництва сміттєспалювального заводу на Пластовій 13, у Львові, який загрожував екологічній безпеці міста
2022 р. Автор петиції до Президента України стосовно питання відтермінування прийняття на військовий облік жінок (починаючи не з 1 жовтня 2022 року, а з 1 жовтня 2023 року), що змусило Міністерство оборони України відреагувати та передати у Верховну Раду закладені в петиції вимоги .

Особисте життя 
Одружений. Двоє дітей. Гравець клубу вищої ліги ВК «Надзбруччя» Тернопіль (волейбол)

Примітки 

Громадські діячі
Активісти
Народились 1978